Liebeswahn steht für
 Erotomanie (Liebeswahn)
Titel
 Liebeswahn (Ian McEwan), Roman (Enduring Love (1997))
 Verfilmung: Liebeswahn – Enduring Love (Großbritannien; 2004)
 Alternativtitel im Fernsehen von „Anna M.“ (Frankreich; 2007)
 Polizeiruf 110: Liebeswahn, TV-Krimi (Deutschland; 2014)
 Der Kommissar und der See – Liebeswahn, deutscher Fernsehfilm von Felix Karolus (2022)